Yetta Rosenberg es un personaje de ficción en la comedia de televisión The Nanny. El personaje fue desempeñado por la actriz Ann Morgan Guilbert, una veterana del Show de Dick Van Dyke, en la que representa a su vecina de al lado, Millie. El personaje de Yetta se basó en la abuela de Fran en la vida real, que falleció en 2007.

Yetta era la frecuentemente olvidadiza y senil madre de Sylvia Fine y la abuela de Fran Fine. Ella vivía en una casa de retiro, e iba a menudo visitar la mansión Sheffield donde trabajaba Fran como niñera. A menudo se le veía con un cigarrillo en la mano y, a pesar de su edad, era una voraz fumadora. Después que Fran comenzó a trabajar para Maxwell Sheffield, Yetta incorrectamente asumió que estaban casados y que los tres niños eran de Fran. Este fue un resultado de su senilidad, y uno de los gags de funcionamiento del espectáculo fue el hecho de que ella siempre asumió esto, sin importar cuántas veces Fran le dijo que ella y Sheffield no estaban casados.

Ella, al igual que su hija, se congratula de que Fran había encontrado tal gratificación en el trabajo, después de ser despedida de la tienda de novias en la que había trabajado. Yetta realmente amaba su nieta, a quien ella llamaba "Frannie". Fran la llamaba "Yettie" y el cariño era recíproco. Cuando Fran estaba dando a luz, Yetta y Sylvia se sumaron a ella en su cama en una celebración de tres generaciones de "mujeres Fine".

Como Fran pasó a ser parte de la familia de Sheffield, también lo fue Yetta. La viuda Yetta encontró el amor con un hombre llamado Sammy, y aunque estaban comprometidos, nunca se casó con él en el show (Sammy fue desempeñado por Ray Charles).

Cuando Fran, que finalmente se casó con Maxwell Sheffield, y su nueva familia se mudaron a California, desde Nueva York, Yetta se fue con ellos. También obtuvo un bono como abuela de los tres hijos de Maxwell de su primer matrimonio: Maggie, Brighton y Gracie. Tenía la divertida costumbre de llamar de vez en cuando Brighton "Schmooey", porque ella pensaba que era su verdadero nombre.

Personajes de The Nanny
Estadounidenses ficticios
Judíos ficticios

en:List of The Nanny characters#Grandma Yetta